Kurdisk kan referere til flere artikler:

Kurdisk (sprog)
Kurderedet kurdiske folk